«Хор» () — американский телевизионный сериал, выходящий на канале FOX с 19 мая 2009 года, и рассказывающий о хоре «Новые горизонты» вымышленной школы имени Уильяма МакКинли в городе Лайма, штат Огайо. Пятый сезон включает 20 серий, вышедших в США  с 26 сентября 2013 по 13 мая 2014 года.

Производство 
19 апреля 2013 представитель канала FOX Кевин Рейли объявил о продлении сериала на пятый и шестой сезон. Первоначально планировалось начать съёмки в июле с последующей премьерой 19 сентября, однако из-за смерти Кори Монтейта, исполнителя роли Финна Хадсона, они были отложены на август, а выход в эфир перенесён на 26 сентября. Актёр скоропостижно скончался 13 июля, в связи с чем производственный график сериала был изменен, чтобы его коллеги смогли прийти в себя, а сценаристы получили время для изменения сюжетных линий.

Актёры 
Актёрский состав сериала претерпел некоторые изменения по сравнению с предыдущим сезоном. Хизер Моррис (Бриттани), Марк Саллинг (Пак), Эмбер Райли (Мерседес) и Гарри Шам-младший (Майк) Дианна Агрон (Куинн) были выведены из основного актёрского состава. В свою очередь, Джейкоб Артист (Джейк), Мелисса Бенойст (Марли), Блейк Дженнер (Райдер), Алекс Ньюэлл (Юник) и Бекка Тобин (Китти), стали постоянными актёрами сериала. Помимо этого, несколько второстепенных актёров «Хора» получили постоянные роли в новых проектах, в связи с чем их сюжетные линии в пятом сезоне были сокращены. Это касается Майка О’Мэлли («Добро пожаловать в семью»), Джеймы Мэйс («Миллеры») и Ванессы Ленгиз («Миксология»).

Основной состав
Даррен Крисс — Блэйн Андерсон (20 серий)
Лиа Мишель — Рэйчел Берри (20)
Крис Колфер — Курт Хаммел (20)
Корд Оверстрит — Сэм Эванс (19)
Кевин Макхейл — Арти Абрамс (18)
Ная Ривера — Сантана Лопез (15)
Дженна Ашковиц — Тина Коэн-Чанг (14)
Мэттью Моррисон — Уилл Шустер (14)
Джейн Линч — Сью Сильвестр (14)
Мелисса Бенойст — Марли Роуз (13)
Джейкоб Артист — Джейк Пакерман (13)
Бекка Тобин — Китти Уайлд (13)
Блейк Дженнер — Райдер Линн (13)
Алекс Ньюэлл — Уэйд «Юник» Адамс (13)

Второстепенные персонажи и приглашенные звезды
Эмбер Райли — Мерседес Джонс (12 серий)
Лорен Поттер — Бекки Джексон (11)
Эрин Вестбрук — Бри (7)
Брэд Эллис — Брэд (7)
Икбал Теба — Фиггинс (5)
Адам Ламберт — Эллиотт «Старчайлд» Гилберт (5)
Райан Хайнке — Бретт Буковски (5)
Питер Фачинелли — Руперт Кэмпион (4)
Деми Ловато — Дэни (4)
Дот Джонс — Шеннон Бист (4)
Майк О’Мэлли — Берт Хаммел (4)
Майкл Лернер — Сидни Грин (4)
Марк Саллинг — Ноа Пакерман (3)
Гарри Шам-мл. — Майк Чанг (3)
Нини Ликс — Роз Вашингтон (3)
Хизер Моррис — Бриттани Пирс (3)
Йоан Гриффит — Паоло (2)
Кристин Ченовет — Эйприл Роудс (2)
Гвинет Пэлтроу — Холли Холидей (2)
Ширли Маклейн — Джун Доллоуэй (2)
Джейма Мейс — Эмма Пиллсбери (2)
Фиби Строул — Пенни Оуэн (2)
Роми Роузмонт — Кэрол Хадсон-Хаммел (2)
Дианна Агрон — Куинн Фабре (2)
Памела Чан — Дотти Казатори (2)
Грант Гастин — Себастьян Смайт (1)
Триша Рэй Стал — Милли Роуз (1)
Тайра Бэнкс — Бише (1)
Брайс Джонсон — Коди Толентино (1)
Скайлар Эстин — Жан-Батист (1)
Джеки Гарри — Джеки Гарри (1)
Марли Мэтлин — Марли Мэтлин (1)
Чейс Кроуфорд — Бифф Макинтош (1)
Вупи Голдберг — Кармен Тибидо (1)
Макс Адлер — Дэйв Карофски (1)
Джош Сассмэн — Джейкоб Бен Израэль (1)
Джим Раш — Ли Полблатт (1)
Джун Скуибб — Мэгги Бэнкс (1)
Билли Ди Уильямс — Энди Коллинз (1)
Тим Конуэй — Марти Роджерс (1)
Кристен Шаал — Мэри Халлоран (1)

Эпизоды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала
 «Хор» (сезон 5) на Internet Movie Database

См. также 
 Список песен пятого сезона телесериала «Хор»

Серии телесериала «Хор»
Телесезоны США 2013 года
Телесезоны США 2014 года